Tempter steht für:
 Tempter, früherer Name von Repulsion (Band)
 Suzuki GR650 Tempter, Motorradmodell